Ралли Польши 2017 года (официально 74th Rally Poland 2017) - восьмой этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с  29 июня по 2 июля. Это 74-ое Ралли Польши в истории и  6-ое в рамках чемпионата мира. Победу одержал бельгиец Тьерри Невилль, это его пятая победа и двадцать пятый подиум в карьере. Финн Теему Сунинен впервые выиграл на спецучастке.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 18, 68 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году